Sternberger ist der Familienname folgender Personen: 

 Dolf Sternberger (1907–1989), deutscher Politikwissenschaftler
 Jürgen Sternberger (* 1962), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
  Sternberg (Begriffsklärung)